Dans le manga Fullmetal Alchemist et ses deux adaptations en anime, les homonculus sont des humains artificiels, qui portent les noms des sept péchés capitaux : en anglais Envy, Gluttony, Greed, Lust, Pride, Sloth et Wrath. Ils sont les antagonistes secondaires de la série, aux ordres d'un chef qui demeure longtemps secret. Ils sont pratiquement immortels, car créés autour d'une pierre philosophale qui leur permet de se régénérer un grand nombre de fois. Tous portent un tatouage d'Ouroboros qui permet de les identifier.

Il y a deux versions de leur identité, de leur chef et de la manière de les créer : la version du manga (qui est aussi celle de la deuxième adaptation en anime, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, qui suit de très près le manga), et la version du premier anime (Fullmetal Alchemist).

Version du manga et de Fullmetal Alchemist: Brotherhood 

Les homonculus sont des humains artificiels créés par Père pour incarner chacun un de ses aspects et le libérer de ce qui le rapproche des humains. Ils sont issus de la pierre philosophale qui est l'essence de Père, et se considèrent à peu près comme ses enfants. Ils servent Père pour assurer leur suprématie sur la race humaine, qu'ils voient avec mépris, ou simplement condescendance.

Lust, la Lascive 

Incarnant le péché de la luxure, cette homonculus a 250 ans d'existence et apparait au début de l'histoire comme l'un des principaux, donnant des ordres à Envy et se déplaçant presque toujours avec Gluttony. C'est elle qui forme au départ des plans comme l'utilisation d'Envy pour déclencher la rébellion de Lior, la prise en otage de Tim Marcoh ou encore la chasse pour Barry le Boucher. Au premier abord lascive, elle est douée pour jouer des rôles également, comme lorsqu'elle prend l'identité de Solaris pour séduire Havoc. Cependant, ses plans possèdent souvent des failles et elle a tendance à trop sous-estimer ses adversaires. Parmi les homonculus, elle est également connue sous le nom de « Lance Ultime » de par son pouvoir d'allonger à volonté ses ongles capable de tout percer et trancher. Cependant, ses capacités de combat ne sont pas exceptionnelles et elle prend surtout avantage de la capacité de régénération de sa pierre philosophale. Son tatouage d'Ouroboros est situé juste au-dessus de sa poitrine. Ainsi, avec une attaque surprise, elle parvient à blesser gravement Havoc et Mustang, rendant le premier paraplégique. Cependant, elle néglige de les achever, ce qui permet à Mustang d'organiser une contre-attaque et de la brûler jusqu'à épuisement de sa pierre philosophale. Elle est la première homonculus à disparaitre.

Envy, le Jaloux 

Incarnant le péché de l'envie, il est l'un des cadets parmi les homonculus avec 175 ans d'existence. Il se présente habituellement sous une forme androgyne aux longs cheveux vert/noir. Ce qui ne veut pas dire grand chose car c'est un métamorphe qui adopte à son avantage l'aspect de n'importe qui (il ne peut cependant pas changer son poids, qui reste considérable : le sol s'enfonce de plusieurs centimètres lorsqu'il tape du pied et le métal ploie sous son poids). Peut-être le plus flamboyant des homonculus, il se délecte des luttes entre les humains. C'est lui qui, sous la forme d'un officier de l'armée d'Amestris, tue une jeune fille ishbal et déclenche la guerre Ishbal. Sa forme véritable (que l'on découvre lorsqu'il est avalé par Gluttony avec Edward et Lin) est celle d'une bête monstrueuse à 8 pattes avec une longue queue reptilienne, avec un corps et une tête formées des figures désespérées des âmes qui forment sa pierre philosophale. Sous cette forme, son œil gauche est multiple, avec 8 pupilles. Son tatouage d'Ouroboros est ordinairement situé sur sa cuisse gauche. Lorsque sa pierre philosophale est complètement épuisée, il prend l'aspect d'une grosse larve (une version réduite de sa forme reptilienne). Cela lui arrive après avoir été piégé par le  Marcoh et ses amis, mais il récupère sa forme humaine plus tard en absorbant les pierres philosophales de corps artificiels créés par l'armée d'Amestris. Il est poursuivi par les flammes de Roy Mustang après s'être vanté d'avoir tué Hughes, le meilleur ami de Mustang. Réduit à l'état larvaire, il se suicide après s'être rendu compte que c'est Ed, un de ces humains qu'il méprise, qui comprend le mieux sa jalousie à l'encontre de l'humanité. Il est le troisième homonculus à mourir.

Greed, le Cupide 

Incarnant le péché de l'avarice, il est le traître de la famille et l'un des aînés, avec 200 ans d'existence : insatisfait de sa quasi-immortalité, il en veut une plus parfaite et se montre prêt à s'allier avec les héros s'ils peuvent lui apporter de l'aide. Il est le « bouclier ultime » : capable de réarranger les atomes de carbone qui le composent pour se créer une couche d'armure dure comme le diamant, ce qui le rend presque invulnérable. Mais il ne peut pas utiliser cette capacité en même temps que la régénération. Son Ouroboros se situe sur le dos de la main gauche. Il est tué par Père pour sa trahison, puis recréé sans ses souvenirs à partir de Lin Yao comme Wrath l'avait été, en mêlant le sang de Lin à la pierre philosophale. Il retrouve cependant les souvenirs de sa précédente incarnation et trahit de nouveau Père sous cette forme. Il s'allie par ambition à Ed et les siens lors de la bataille du jour promis. Il est détruit par Père en tentant de le changer en charbon après lui avoir transféré sa pierre philosophale. On apprendra à cet instant que ce qu'il désirait le plus était des vrais compagnons comme Edward et Alphonse ou encore Lin. Il est le dernier homonculus à être tué et à disparaître.

Wrath, le Colérique 

Incarnant le péché de la colère, c'est le plus jeune des homonculus : une soixantaine d'années. C'est la véritable identité de King Bradley, le chef d'Amestris. Il est une expérience réussie de Père, qui a mêlé une pierre philosophale au sang d'un humain normal. Il fait partie d'une troupe de jeunes hommes entraînés au combat et formés dans le but de devenir Empereur. Ayant été humain, Wrath peut vieillir : c'est le seul homonculus dans ce cas et il n'a pas de capacité de régénération. Ses capacités physiques sont cependant exceptionnelles, il peut aisément vaincre Greed en combat rapproché malgré son grand âge. Il a « l'œil ultime », un Ouroboros à la place de la pupille de l'œil gauche, qu'il garde généralement caché sous un bandeau (on le croit d'abord borgne). Cet œil lui permet de voir à l'avance les mouvements de ses adversaires, une aide précieuse pour un épéiste hors pair. Il perd son œil contre Lin/Greed lors de l'attaque d'Amestris et se fait grièvement blesser par balle. Il parvient toutefois à rejoindre Pride pour obliger Roy Mustang à ouvrir la porte de la vérité. Il est finalement achevé par Scar après l'ouverture de la porte de vérité le jour promis. Il est le cinquième homonculus à être tué mais contrairement aux autres, son corps ne disparaît pas, cela étant sûrement dû à ses origines humaines.

Gluttony, le Vorace 

Incarnant le péché de la gourmandise, il a l'aspect d'un obèse simple d'esprit. Âgé d'un siècle d'existence, il est capable de manger n'importe quoi, des flammes à l'acier, il est souvent utilisé par les autres homonculus comme soldat de première ligne, l'envoyant comme un chien de chasse à la recherche de cibles qu'il trouve grâce à son odorat et dont il vient à bout grâce à sa grande force physique et la capacité de régénération de sa pierre. De plus, il est capable d'effacer toutes trace de ses victimes grâce à sa capacité d'ingurgitation mais également de son pouvoir. Car le pouvoir de Glutonny réside dans sa fonction originelle. À la base, il s'agit d'une expérience de Père pour créer une Porte de la Vérité. Seulement, elle s'avérera être un échec, et finalement, la dimension à laquelle il donne accès  sert aux Homonculus de décharge pour se débarrasser de toutes preuves de leurs existences et pour enfermer pour l'éternité les éléments gêneurs. Glutonny utilise son pouvoir en écartant sa cage thoracique et en allongeant ses côtes pour englober les éléments à avaler. Cependant, ce pouvoir reste imprécis, et ainsi, alors qu'il ne devait manger que Lin, il avale avec celui-ci Edward et Envy. La mort de Lust, dont il était proche, l'a profondément affecté et lorsqu'il se retrouve devant Mustang, son assassin, il entre dans un état de folie et utilise son pouvoir hors de contrôle. Tué de nombreuses fois, il épuise sa capacité de régénération dans un combat contre Scar, et Père le réintègre en lui. Plus tard, ce dernier lui rend la vie, ainsi que ses souvenirs mais il est plus tard avalé par Pride qui convoitait son odorat exceptionnel. Son tatouage d'Ouroboros se situe sur sa langue. Il est le second homonculus à disparaitre.

Sloth, l'Indolent 

Incarnant le péché de la paresse, il est une brute épaisse, âgé de 150 ans d'existence, un colosse extrêmement musclé qui ne fait qu'obéir aux ordres, à contrecœur, car tout lui est une corvée étant donnée sa paresse naturelle. Extrêmement fort et résistant (sa peau est à l'épreuve des balles et dans le manga on le voit supporter sans dommage un impact direct de roquette), sa mollesse en fait une cible facile à atteindre mais difficile à contenir. C'est paradoxalement le plus rapide des homonculus lorsqu'il doit réellement se battre. Son Ouroboros se trouve sur l'épaule droite. Il ne restera pas longtemps dans l'histoire, il s'occupera du tunnel puis combattra la fratrie Armstrong, il sera le quatrième homonculus à se faire tuer par Louis Armstrong et Sig Curtis.

Pride, l'Orgueilleux 

Incarnant le péché de l'orgueil, il joue le rôle de Selim Bradley, le fils adoptif de King Bradley. Plus vieux des homonculus, avec 300 ans d'existence, il a l'aspect d'un petit garçon de 7 à 10 ans, il manipule les ombres. C'est Riza Hawkeye qui découvre sa nature (tome 18) et elle parvient à en informer Mustang avec un langage codé pour échapper à la surveillance de Pride. C'est de très loin le plus puissant des homonculus, capable d'agir dans toute l'enceinte d'Amestris (mais pas au-delà) via ses capacités, il est également le seul à pouvoir user d'alchimie (bien que le prix à payer soit extrêmement lourd et l'affaiblisse grandement) et absorber les pierres philosophales des êtres vivants (il absorbe, entre autres, Kimbley l'alchimiste écarlate). Sa forme d'ombre, la plus proche de celle de l'homonculus originel (Père), est une masse sombre dotée d'yeux et de bouches dentées. Il est impuissant dans l'obscurité totale, la lumière la plus éblouissante restreint ses mouvements, et son pouvoir est assez proche de ceux de ses frères et sœur. Il cherche à s'emparer des pouvoirs des autres homonculus en dévorant leurs Pierres Philosophales, afin de devenir comme son vrai père. Lors de la bataille du jour promis, il force Roy Mustang à ouvrir la porte de la vérité, en sacrifiant une grande partie de sa puissance cependant, trahi de l'intérieur par l'âme de Kimbley, l'alchimiste écarlate, il est capturé et réduit à l'impuissance, avec l'aspect d'un bébé miniature, par Ed qui envahit sa pierre philosophale. Après cette bataille, il sera récupéré et élevé par  Bradley sous la surveillance du général Grumman. Il est le sixième homonculus à être mis hors d'état de nuire mais sera le seul qui survivra malgré la disparition de ses pouvoirs et sa perte de mémoire. Son tatouage d'Ouroboros n'est pas visible mais à la fin du manga il conserve une petite marque sur le front. Pride semble avoir des sentiments, contrairement à ses confrères. En effet, lorsque Wrath lui confie qu'il admire les humains, ce qui est le comble pour un homonculus, Pride lui promet de ne pas rapporter à Père ces propos à la limite de la trahison. De plus, lorsqu'il était petit, sa mère l'a protégé d'un accident. Il fait la confession à Al que cet acte l'avait beaucoup touché. Et lorsqu'Ed pénètre son esprit, la dernière chose à laquelle Pride pensera sera Wrath et Mrs Bradley.

Version du premier anime 

Les homonculus sont nés des tentatives ratées de transmutations humaines. Ils ont l'aspect de celui qui devait être transmuté. Ils conservent certains de leurs souvenirs, si les sentiments de leur être originel sont puissants. Plus nostalgiques, ils se montrent désireux d'être humains et n'obéissent à Dante, leur chef, qu'à contrecœur. En présence d'un reste du corps de leur « original, » (celui dont la résurrection ratée les a créés), ils sont immobilisés ou perdent connaissance.
Ils peuvent être tués de trois façons :
 À l'aide d'un cercle de transmutation spécifique (Sloth-partiellement-, Greed et Lust )
 En épuisant leur capacité de régénération (Pride)
 En étant utilisés pour activer un cercle de transmutation (Envy, Wrath et Gluttony )

Lust 

Lust, 7 ans d'existence, est l'homunculus créé par le frère de Scar en tentant de ressusciter sa fiancée. C'est la première homonculus à apparaître dans l'anime avec Gluttony, qui semble amoureux d'elle. Elle est dotée de la « Lance ultime » qui lui permet d'allonger ses ongles et de transpercer à peu près n'importe quoi. Elle aide les frères Elric pour devenir humaine, après avoir découvert le secret de Dante. C'est la plus humaine des Homonculus. Elle sera tuée par Wrath vers la fin de l'anime, après avoir compris qu'elle voulait être humaine pour mourir. Comme dans le manga, son tatouage est sur le sternum au-dessus des seins.

Gluttony 

Il a été créé par Dante et a une capacité étonnante de manger n'importe quoi. Il est très proche, voire amoureux, de Lust, mais à sa mort, il éprouvera l'envie de la revoir, ce qui indignera Envy et Dante. Trop désespéré pour obéir, Dante le mettra en mode Berserk (en lui retirant sa conscience) pour qu'il puisse dévorer la pierre philosophale intégrée dans l'armure d'Alphonse Elric. Incontrôlable, il ira même jusqu'à manger sa propre créatrice. Dans Conqueror of Shambala, il aura muté et sera transmuté, grâce à Wrath, pour ouvrir la Porte. Il est sûrement l'homonculus dont on connaît le moins de choses. On ne sait pas de quelle transmutation il est le résultat, on apprend juste qu'il a été créé par Dante dans le seul but de la création de la pierre philosophale. Gluttony est très attaché à Lust, qu'il considère comme une mère. Il lui demande l'autorisation avant de faire quelque chose et recherche toujours sa présence. Bénéficiant du pouvoir de manger n'importe quoi (de la pierre aux humains), il est dangereux surtout parce qu'il a... toujours faim. Il veut manger n'importe quoi (n'importe qui) de ce qu'il voit, ce qui est relativement pratique pour effacer les preuves ou personnes indésirables que les homonculus rencontrent. Il s'exprime de façon limitée (la majorité de ses phrases sont « je peux le manger ? ») et semble réfléchir également de façon limitée, comme s'il était toujours un bébé. Le fait qu'il soit proportionné comme un bébé (jambes arquées très courtes, grosse tête chauve et imberbe, et gros bras potelés) semble indiquer qu'il a été créé à partir de la dépouille d'un nourrisson. Son tatouage d'Ouroboros se situe sur sa langue.

Envy 

Envy a 380 ans d'existence. C'est le plus vieux des homonculus. Il n'aime pas son apparence originelle, d'où la raison pour laquelle il se cache sous cette forme androgyne dans une tentative de rejeter sa véritable identité. Il voue une haine et une jalousie sans bornes envers Edward et Alphonse. En réalité, il fut créé par Hohenheim, car celui-ci désirait ressusciter l'enfant qu'il avait eu avec Dante, mort d'un empoisonnement au mercure à l'âge de 18 ans. À la suite de cet échec, Hohenheim le rejeta. Envy prendra sa forme originelle (le premier fils de Van Hohenheim mort empoisonné) à la fin de l'anime, peu avant de tuer Ed. Après cela, il traversera la porte qui s'est ouverte afin de rejoindre son père, sous la forme d'un Ouroboros, pour le tuer. Il disparaît dans le film qui fait office de suite au premier animé : Conqueror Of Shamballa, avec Hohenheim pour ouvrir la porte vers le monde des Alchimistes pour Eckart. Comme dans le manga, son tatouage est sur la cuisse gauche.

Greed 

200 ans d'existence. Il a été créé par Dante et il est l'un des plus anciens homonculus. Il a le don de changer son épiderme en substance carbonique noire plus solide que le diamant, ce qui lui vaut le surnom de « Bouclier Invincible ». Son avidité l'écartera des autres homonculus et il partira à la recherche d'autres camarades. Comme dans l'autre version de l'anime, c'est un homonculus qui aura vécu avec des humains et les aura acceptés, comme on peut le remarquer avec la fidélité extrême que lui vouent ses « amis. » Il sera tué par Ed, à qui, avant de mourir, il expliquera le point faible des homonculus. Comme dans le manga, son tatouage d'Ouroboros est sur le dos de sa main gauche.

Sloth 

Sloth, 5 ans d'existence, est l'homunculus créé par Edward et son frère lors de leur tentative de transmutation de leur mère Trisha. Recueillie rapidement par Dante, Pride lui fournira l'identité de Juliet Douglas, dont Envy a pris l'apparence pour déclencher la guerre d'Ishbal, morte 4 ans auparavant, et le poste de secrétaire afin de l'avoir à ses côtés.
Tout comme dans Brotherhood, c'est l'homonculus la plus rapide (qui arrivera même à immobiliser Hohenheim le lumineux, bien qu'aidée par son apparence, celle de sa femme). Elle est capable de dissoudre son corps en eau et de pouvoir cacher des êtres à l'intérieur.
Comme Lust, elle sera confrontée à un souci d'identité entre sa vie en tant qu'homunculus et les souvenirs qu'elle garde de son corps originel (Trisha Elric), et voudra, pour confirmer sa propre existence, tuer les deux fils de celle dont elle est la copie. Mais elle échoue et se fait changer en éthanol par Ed, sous les yeux de Wrath, qui la considérait comme sa mère, en fusionnant avec elle. Son tatouage est au-dessus du sein gauche.

Pride 
King Bradley, entre 40 et 60 ans d'existence, le généralissime de la Nation d'Amestris, est en fait un homonculus et le chef-d'œuvre de Dante, crée pour permettre à celle-ci de diriger le pays dans l'ombre. Il est le seul homonculus à vieillir, mais possède des réflexes et une force surhumains ainsi que « l'œil ultime » qui, allié à ses talents de bretteur hors pair, en font un des combattants les plus puissants du monde. Il est éliminé par Roy Mustang après avoir tenté de tuer son fils adoptif, qui lui a apporté le crâne d'après lequel il est né. Comme le King Bradley du manga (qui est connu sous le nom de Wrath), son tatouage d'Ouroboros remplace son œil gauche.

Wrath 
Wrath, 13 ans d'existence, est l'homonculus créé par Izumi Curtis lors de sa tentative de transmutation de son enfant mort-né. Il apparaît bien plus jeune, sous la forme d'un enfant de dix ans ayant grandi derrière la Porte. Il a également profité de la tentative ratée de transmutation humaine d'Edward Elric pour lui voler son bras et sa jambe ce qui lui conférera la capacité unique de pratiquer l'alchimie sans cercle de transmutation, pour fusionner avec les objets, lors de son court passage dans la Porte de la Vérité. Au départ, il n'était qu'un enfant innocent, mais il retrouvera rapidement à la fois la mémoire et sa douleur de vivre à cause d'Envy, qui lui fera manger des Pierres Rouges. Dans l'espoir de redevenir humain, il voudra tuer Ed pour prendre le reste de son corps. Il considère Sloth comme sa mère. Il voudra à tout prix récupérer sa « mère » et pour cela, demandera à Dante et Envy la pierre philosophale. Ces derniers refuseront et Wrath se rebellera. Il se fera donc arracher les membres d'Edward ce qui l'empêchera désormais d'utiliser l'alchimie. Winry lui fabriquera donc deux auto-mails, puis Wrath partira (et on ne le reverra pas avant un bout de temps). En définitive, il est le dernier homonculus à mourir, afin d'ouvrir la porte à Al, comme Hohenheim, Envy et Glutonny, et de retrouver Izumi. Son tatouage est situé sur la plante de son pied droit.

Voir aussi

Articles connexes 
 Homoncule (œuvre de fiction)
 Homoncule (alchimie)

Personnage de Fullmetal Alchemist
Immortel de fiction
Créature artificielle
Tueur de masse de fiction